Кубок Англии 1968/69 — 88-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. В четвёртый раз в своей истории обладателем титула стал «Манчестер Сити», одержав победу в финале на «Уэмбли» над «Лестер Сити» со счётом 1:0.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 16 ноября 1968 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 7 декабря 1968 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 4 января 1969 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 25 января 1969 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 8 февраля 1969 года.

Шестой раунд

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1968/69 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1968/69 на Soccerbase.com

1968
Англия
Футбол в Европе в 1968 году
Футбол в Европе в 1969 году
Спорт в Великобритании в 1968 году
Спорт в Великобритании в 1969 году